O último golpe do Arouche é episódio quatorze da sétima temporada da série de televisão brasileira de comédia de situação Sai de Baixo. Foi exibido no dia 31 de março de 2002, na Rede Globo.

Produção 
O último golpe do Arouche é o episódio quatorze da sétima temporada de Sai de baixo, e é o último episódio da série. 

Foi gravado no dia 18 de dezembro de 2001 no Teatro Procópio Ferreira. Para tristeza de parte do elenco, em especial seu idealizador Luis Gustavo.

Elenco 
Miguel Falabella
Marisa Orth
Cláudia Rodrigues
Luiz Carlos Tourinho
Luis Gustavo
Aracy Balabanian

Enredo 
Aviso: Este artigo ou se(c)ção contém revelações sobre o enredo.

Caco tenta aplicar um "último" golpe na família, tentando vender o prédio superfaturado. Caso não consiga, ele promete tacar fogo em tudo. As últimas assinaturas são escritas por Vavá e Cassandra, e o louro consegue efetivar a venda. Mas Cassandra conta tudo aos moradores, que resolvem dar uma surra nele. Magda, que cisma que consegue falar com os animais, o salva. Só que, depois, os moradores resolvem dar uma mala cheia de dinheiro a Caco, que finalmente fica rico, levando Magda e o dinheiro, claro, com ele para a Dinamarca. Ataíde é encontrado por uma avó e vai gerenciar o spa - bordel - da velha. Sirene acerta seus ponteiros com Marlonbrandson (Reynaldo Gianecchini), e se casa com ele. Vavá finalmente desencalha, com a ninfomaníaca Ana (Iara Jamra). E Cassandra, o cabeção, consegue um grande sucesso com um talk show Cassandra Recebe. Todos brindam e cantam ao final.

Recepção

Audiência  
Em sua exibição original, o episódio marcou uma média de 19 pontos.

Episódios de Sai de Baixo